A Unione Sportiva Vibonese Calcio é um clube de futebol com sede em Vibo Valentia, Itália. A equipe compete na Lega Pro.

História 
O clube foi fundado em 1928.

Ligações externas 
 Sítio oficial 

Clubes de futebol da Itália
Clubes de futebol fundados em 1928